Virton kan syfta på följande:

Astronomi
  1887 Virton, asteroid

Geografi

Belgien 

 Virton, kommun i Vallonien, Province du Luxembourg, 
 Arrondissement de Virton,arrondissement i  Vallonien, Province du Luxembourg, 
 Meix-devant-Virton, kommun i Vallonien

Robotskapade Belgienförgreningar